Села:
 Пустельники — Житомирська область, Житомирський район
 Пустельники — Львівська область, Червоноградський район